Crna Gora:
 Šljivansko (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja
 Šljivansko (Žabljak, Crna Gora), naselje u općini Žabljak